Турню́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південний схід від Парижа, 85 км на південь від Діжона, 30 км на північ від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2837 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 5708,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Уродженці 
 Альбер Тібоде — французький літературознавець.

Посилання 

 Турню на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Турню на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Турню на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Турню на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара